Geografia 
 Amber – kompleks budowli obronnych i pałacowych w Indiach
 Amber – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Grady
 Amber (ang. Amber Township) – miejscowość w stanie Michigan, w hrabstwie Mason

 Gospodarka 
 Amber – polskie wydawnictwo literackie
 Browar Amber – polski browar

 Kultura 
 Amber – świat fantasy z cyklu powieści Rogera Zelazny’ego
 Amber – stolica Amberu (świata)
 Amber – gra fabularna osadzona w świecie fantasy z cyklu powieści Rogera Zelazny’ego
 Amber – album muzyczny zespołu Autechre
 Amber – album muzyczny zespołu Clearlake
 Amber – album muzyczny piosenkarki Amber

 Nauka 
 AMBER – komercyjne pole siłowe wykorzystywane do symulacji białek i DNA
 amber – kodon bursztynowy, jeden z kodonów terminacyjnych

 Osoby 
 Amber – holenderska piosenkarka i producentka
 Amber Liu – południowokoreańska raperka 

 Inne 
 Amber – imię
 Amber Linux – łotewski Linux
 (2933) Amber – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 MS Amber – morski statek typu (RORO)
 Melody Amber – turniej szachowy